

Финал Кубка Украины по футболу 2003 — финальный матч двенадцатого розыгрыша Кубка Украины по футболу, который состоялся 25 мая 2003 года на национальном спортивном комплексе «Олимпийский» в Киеве. В матче встретились киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр». В матче победила киевская команда со счётом 2:1, заработав, таким образом, шестой, в своей истории, Кубок Украины. Победу «динамовцам» принесли голы Александра Хацкевича (56-я минута) и Диого Ринкона (90+1-я минута). За Шахтёр, на 18-й минуте матча, отличился Андрей Воробей

Путь к финалу 

Оба клуба начали выступления с 1/32 финала

Отчёт о матче

Ссылки 
 Протокол матча на официальном сайте ФФУ

Футбол на Украине в сезоне 2002/2003
2003
Матчи ФК «Динамо» Киев
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Футбольные соревнования в Киеве
События 25 мая
Май 2003 года